vayenato hace referencia a:

 una cría de ballena;
 persona natural de Madrid;

Enlaces externos